Omurtag kan syfta på följande:
 Omurtag av Bulgarien, khan av Bulgarien 814–831

Geografi

Bulgarien 

 Obsjtina Omurtag, kommun, Targovisjte, 
 Omurtag (ort i Bulgarien), Targovisjte, Obsjtina Omurtag, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar